}
 Gerard van de Metzgau (ca. 875 – 22 juni 910), graaf van Metz;
 Gerard I van Gulik (1003–1029), graaf van Gulik;
 Gerard II van Gulik (1029–1081), graaf van Gulik;
 Gerard III van Gulik (1081–1114), graaf van Gulik;
 Gerard IV van Gulik (1114–1127), graaf van Gulik;
 Gerard V van Gulik (1127–1138), graaf van Gulik;
 Gerard VI van Gulik (1138–1142), graaf van Gulik;
 Gerard van Gulik (-1199) (overleden ca. 1199), zoon van Willem I van Gulik
 Gerard VII van Gulik (1297–1328), graaf van Gulik;
 Gerard van Gulik-Berg (ca. 1416 - Niederkassel, 19 augustus 1475), graaf van Gulik en Berg.